Valoare se poate referi la:

 Valoare (matematică) — valoarea unei variabile în matematică.
 Valoare (personal și cultural) — principiile, standardele care călăuzesc acțiunile omului
 Valoare (economie) — the market worth or estimated worth of commodities, services, assets, or work.
 Teoria valorii — în etică
 Valoare (marketing) —
 Valoare (cibernetică) — 
 Valoare (drept) —
 Valoare (semiotică) —
 Valoare de adevăr — valoare luată de o variabilă logică

Vezi și